Die Abkürzung SSAA steht für:

 eine Chorbesetzung im vierstimmigen Knaben- oder Frauenchor: Sopran I/II, Alt I/II
 die international gebrauchte, englische Abkürzung der schwedischen Flygtekniska Föreningen. Svensk förening för flygteknik och rymdteknik (FTF) (Swedish Society for Aeronautics and Astronautics SSAA = Schwedische Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt)
 Società Svizzera delle Artiste d'Arte platiche e figurative, die Schweizerische Gesellschaft Bildender Künstlerinnen
 Sporting Shooters' Association of Australia Inc., einem Mitglied des World Forum on the Future of Sport Shooting Activities
 System Security Authorization Agreement, ein Dokumentenformat des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Staaten zur Sicherstellung der Informationssicherheit

SSAA